Max Adler peut désigner :
 Max Adler (1873-1937), sociologue autrichien ;
 Max Adler (1986-), acteur américain.